Kettil est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
Kettil Karlsson Vasa (1433-1465), régent du royaume de Suède
, personnage du folklore scandinave

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom norvégien